Cornelis Schut puede referirse a los siguientes pintores flamencos:

Cornelis Schut (1597-1655);
Cornelio Schut (1629-1685), sobrino del anterior e hijo del miniaturista e ingeniero Pieter Schut.